Профіци́т — позитивне сальдо.
 Щодо бюджету — перевищення доходів над витратами. Профіцит бюджету — економічне поняття, яке означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову частину бюджету.
 Щодо торгового балансу — перевищення обсягу експорту над обсягом імпорту (у грошовому вираженні).

Див. також 
Дефіцит

Посилання 
 Профіцит бюджету //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011. — 558 с.
Економіка
Фінанси